Albula är ett släkte av fiskar. Albula ingår i familjen Albulidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Tandkarpar